Josef Kratochvíl ist der Name folgender Persoenen:

* Josef Kratochvíl (Fußballspieler) (1905–1984), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Josef Kratochvíl (Mineraloge) (1878–1958), tschechoslowakischer Mineraloge, Petrologe und Pädagoge
 Josef Kratochvíl (Zoologe) (1909–1992), tschechischer Zoologe